Энтони С. Ферранте (англ. Anthony C. Ferrante) — американский режиссёр, продюсер и сценарист фильмов ужасов.

Биография и карьера 
Родился и вырос в городе Антиок, штат Калифорния. Окончил Среднюю Школу Антиока и занимался на курсах фильмов в колледже Лос Меданос. Получил степень бакалавра в области киноискусств в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско.

Прежде чем полностью посвятить себя съёмкам фильмов, Ферранте был главным редактором (ныне несуществующего) журнала Cinescape Magazine  и писал статьи для журнала Fangoria.

В начале карьеры Энтони Ферранте снимался в эпизодических ролях в фильмах ужасов «Телемертвецы» (1987) и «Мёртвые ненавидят живых» (2000).

В 1993 выступил в качестве мастера по спецэффектам в фильме-антологии «Книга мёртвых» по мотивам произведений Говарда Лавкрафта.

В 1997 состоялся режиссёрский дебют Ферранте в короткометражке «God Talk». В 1999 был режиссёром второго состава на съёмках «Исполнителя желаний 2».

В 2005 вышла первый полнометражный фильм с Энтони в качестве режиссёра — он снял ужастик о призраках под названием «Буу!». С этого фильма началось длительное сотрудничество Ферранте с телеканалом Syfy Universal и студией The Asylum. В 2013 вышел телевизионный комедийный хоррор «Акулий торнадо» с Ианом Зирингом и Тарой Рейд. Вследствие успеха фильма было снято несколько сиквелов.

В 2015 написал сценарий комикса Archie vs. Sharknado, который был проиллюстрирован художником Дэном Парентом выпущен издательством Archie Comics в качестве дополнения к фильму «Акулий торнадо 3».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско